Англійська прем'єр-ліга 2001—2002 () — ювілейний, десятий сезон англійської Прем'єр-ліги, заснованої 1992 року. Перед початком сезону Ліга змінила титульного спонсора, на зміну пивному бренду Carling прийшов Barclaycard, платіжна система одного з найбільших британських банків Barclays. Тож, починаючи з сезону 2001—2002 офіційною назвою змагання стало Barclaycard Прем'єр-ліга (). Перші матчі сезону відбулися 18 серпня 2001, останні — 11 травня 2002. 

Протягом значної частини сезону основна боротьба за перемогу у турнірі точилася між чотирма клубами — «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед», «Ліверпулем» та «Ньюкасл Юнайтед». Переможцем у цій боротьбі вийшов лондонський клуб, який 8 травня 2002 року у відкладеній грі 35 туру завдяки єдиному голу Сільвена Вільтора мінімально здолав «Манчестер Юнайтед» на Олд Траффорді. Цей чемпіонський титул став для «Арсенала» 12-м в історії та другим, здобутим в рамках Прем'єр-ліги.

Уперше в історії Прем'єр-ліги жодна з команд, що перед початком сезону пробилася до елітного дивізіону, не втратила місця у Прем'єр-лізі по його завершенні — усі три «новачки» («Фулхем», «Болтон Вондерерз» та «Блекберн Роверз») фінішували у другій частині турнірної таблиці, втім уникнули «зони вильоту». Натомість командами, які розташувалися на найнижчих рядках турнірної таблиці і щонайменше на сезон втратили право виступів у вищому дивізіоні англійського футболу, стали «Іпсвіч Таун», «Дербі Каунті» та «Лестер Сіті».

Команди-учасниці
У змаганнях Прем'єр-ліги сезону 2001—2002 взяли участь 20 команд, включаючи 17 команд-учасниць попереднього сезону та три команди, що підвищилися у класі з Чемпіонату Футбольної ліги.

Турнірна таблиця

 

|- style="background:#fcc;"
|rowspan="2"|18
| rowspan="2" style="text-align:left;"|Іпсвіч Таун (В)
|rowspan="2"|38
|rowspan="2"|9
|rowspan="2"|9
|rowspan="2"|20
|rowspan="2"|41
|rowspan="2"|64
|rowspan="2"|−23
|rowspan="2"|36
|  style="text-align:center; font-size:92.5%; background:#bbebff;"|Кваліфікаційний раунд Кубка УЄФА 2002–2003 3
|-
|  style="text-align:center; font-size:92.5%; background:#fcc;"|Пониження до Футбольної ліги
|- style="background:#fcc;"
|19
| style="text-align:left;" |Дербі Каунті (В)
|38
|8
|6
|24
|33
|63
|−30
|30
| rowspan="2"  style="text-align:center; font-size:92.5%; "|Пониження до Футбольної ліги
|- style="background:#fcc;"
|20
| style="text-align:left;" |Лестер Сіті (В)
|38
|5
|13
|20
|30
|64
|−34
|28

1«Челсі» отримав право участі у розіграші Кубка УЄФА як фіналіст Кубка Англії, оскільки переможець цього турніру «Арсенал» кваліфікувався до Ліги чемпіонів

2«Блекберн Роверз» кваліфікувався до розіграшу Кубка УЄФА як володар Кубка англійської ліги

3Незважаючи на пониження у класі «Іпсвіч Таун» за результатами сезону отримав право участі у розіграші Кубка УЄФА завдяки рейтингу Фейр-Плей

Результати

Статистика

Бомбардири

Асистенти

Щомісячні нагороди

Примітки

Посилання 
Сезон 2001–02 Англійської Прем'єр-ліги на RSSSF 
Офіційний сайт Прем'єр-ліги 

2001
Англія
Англія